Заможное (с  — Зажиточное) — название населённых пунктов на Украине:

 Заможное — село в Барском районе Винницкой области.
 Заможное — село в Житомирском районе Житомирской области.
 Заможное — село в Токмакском районе Запорожской области.
 Заможное (до 2016 г. — Незаможник) — посёлок в Великомихайловском районе Одесской области.
 Заможное — село в Глобинском районе Полтавской области.
 Заможное — посёлок в Бериславском районе Херсонской области.
 Заможное — до 2000 г. название села Чермалык Волновахского района Донецкой области.